ICC T20 World Cup steht für:

 ICC Men’s T20 World Cup, Twenty20-Cricket-Weltmeisterschaft der Männer
 ICC Women’s T20 World Cup, Twenty20-Cricket-Weltmeisterschaft der Frauen